Das Turmspringen vom 10-m-Turm der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 3. und 4. September 1972 in der Olympia-Schwimmhalle ausgetragen. 35 Athleten nahmen daran teil. 

Am ersten Wettkampftag mussten die Athleten sieben Sprünge absolvieren. Die besten 12 qualifizierten sich für das Finale am Folgetag, wo drei weitere Sprünge folgten, deren Punktzahl zu der des Vortages addiert wurde.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Turmspringen Einzel Manner